Камило Торрес
 Торрес Тенорио, Камило (1766—1816) — глава первого независимого государства на территории современной Колумбии
 Торрес Рестрепо, Камило (1929—1966) — колумбийский католический священник, один из основателей теологии освобождения.